Михаи́л Куту́зов:
 Кутузов, Михаил Илларионович (1745—1813) — русский полководец, государственный деятель и дипломат, генерал-фельдмаршал, участник Отечественной войны 1812 года.
 «Михаил Кутузов» — артиллерийский крейсер проекта 68-бис.